Entraigues (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Entraigues (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy